El Torneig de Dubai 2011, conegut oficialment com a Dubai Duty Free Tennis Championships 2011 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 de febrer de 2011 per la categoria femenina i entre el 21 i el 26 de febrer en la masculina, ambdós en l'Aviation Club Tennis Centre de Dubai, Emirats Àrabs Units.

El serbi Novak Đoković va guanyar el segon títol de la temporada i tercer consecutiu a Dubai. El títol individual li va permetre a la danesa Caroline Wozniacki recuperar el número 1 del rànquing femení, que havia perdut la setmana anterior. L'espanyola María José Martínez Sánchez va defensar el títol de dobles aconseguit l'any anterior mentre que la seva companya, l'estatunidenca Liezel Huber, va aconseguir el seu quart títol a Dubai.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení  

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011